Жустін Енен виграла титул, перемігши у фіналі Сандрін Тестю з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Марі П'єрс (півфінал)
  Дементьєва Олена В'ячеславівна (чвертьфінал)
  Чанда Рубін (чвертьфінал)
  Сандрін Тестю (фінал)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Наталі Деші (півфінал)
  Сільвія Талая (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Кваліфікація

Сіяні гравчині 

  Іва Майолі (1-ше коло)
  Асагое Сінобу (знялась, перейшла в основну сітку)
 n/a
  Каріна Габшудова (2-ге коло)
  Марісса Ірвін (1-ше коло)
  Надія Островська (1-ше коло)
  Джанет Лі (Final Round)
  Дон Бут (1-ше коло)
  Людмила Черванова (Final Round)
  Юка Йосіда (кваліфаєр)

Кваліфікувалися 

  Вінне Пракуся
  Селіма Сфар
  Юка Йосіда
  Ленка Немечкова

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Canberra International 2001 Draw 

Одиночний розряд